«David Jenkins» puede referirse a:

 David Jenkins (bibliotecario) (n. 1912 - f. 2002), bibliotecario galés.
 David Jenkins (atleta) (n. 1952), atleta británico.
 David Jenkins (patinador) (n. 1936), patinador estadounidense.